Il doppio  del Carisap Tennis Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Thomas Fabbiano e Gabriel Trujillo Soler erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Alessio di Mauro e Alessandro Motti hanno battuto in finale Daniele Giorgini e Stefano Travaglia 7–6(7–5), 4–6, [10–7].

Teste di serie

  Alessio di Mauro /  Alessandro Motti (campioni)
  Nikolaus Moser /  Max Raditschnigg (semifinali)

  Alessandro Giannessi /  Matteo Viola (quarti di finale)
  Steven Diez /  Pere Riba (quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Note 
 

Carisap Tennis Cup 2011